

Patronyme 

 Joan Josep Laguarda i Fenollera (1866-1913), co-prince d'Andorre;
 Rolando Laguarda Trías (1902-1998), historien et écrivain uruguayen;
 Pepita Laguarda Batet (1919-1936), la plus jeune soldate morte au combat durant la guerre d'Espagne;
 Pep Laguarda (1946-2018), musicien valencien.

Patronyme hispanique